Ténèbres est un mot qui peut faire référence à :
 ténèbres, un concept ou une croyance religieuse qui désigne le néant, la mort, l'état de l'âme privée de Dieu, de la grâce ;

Titres 
 Ténèbres (1998-2001), une revue française consacrée au fantastique et dirigée par Benoît Domis.
 Ténèbres, une nouvelle d'Anton Tchékhov parue en 1887.
 Ténèbres, un film français réalisé par Paul Garbagni en 1913.
 Ténèbres (Tenebre), un film italien réalisé par Dario Argento en 1982.
 Au cœur des ténèbres est une nouvelle de Joseph Conrad parue en 1925.

Voir aussi 
 Office des Ténèbres, le nom donné dans le rite romain avant 1955 aux matines et aux laudes des trois derniers jours de la Semaine sainte
 Dans les ténèbres, un roman de Friedrich Glauser
 Dans les ténèbres, un film de Pedro Almodóvar